The Post steht für:

 The Post, Originaltitel von Die Verlegerin, US-amerikanischer Film von Steven Spielberg (2017)

Zeitungen:
 New York Post, US-amerikanische Boulevardzeitung
 The Denver Post, US-amerikanische Tageszeitung
 The Washington Post, US-amerikanische Tageszeitung